Bréchot peut désigner :
 Christian Bréchot (1952-),  médecin et chercheur français.
 Émile Bréchot (1887-1971), peintre et sculpteur français.
 Patrizia Paterlini-Bréchot, chercheuse et professeure en biologie cellulaire et oncologie.

Homonymie de patronyme